Bartoš (masculin) et Bartošová (féminin) sont des noms de famille d'origines tchèque et slovaque. Ils peuvent faire référence à :
 Alena Bartošová, skieuse tchèque,
 , peintre tchèque,
 František Bartoš, (1837-1906), ethnomusicologue morave,
 František Bartoš (1905-1973), compositeur tchèque,
 , motocycliste tchèque,
 Ivan Bartoš, footballeur slovaque,
 Jan Zdeněk Bartoš, compositeur tchèque,
 , pilote tchèque,
 Peter Bartoš, joueur slovaque de hockey.